Pancicia serbica är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Pancicia serbica ingår i släktet Pancicia och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten P. s. lilacina.

Källor 

Flockblommiga växter
serbica